Harald Lückner, švedski hokejist, * 27. marec 1957, Mariestad, Švedska.

Lückner je v švedski ligi štirinajst zaporednih sezon igral za klub Färjestads BK, s katerim je v sezonah 1980/81, 1985/86 in 1987/88 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Po sezoni 1988/89 v norveški ligi pri klubu Sparta Sarpsborg je končal kariero. Kljub temu, da je bil dvakrat izbran na NHL naboru in enkrat na WHA naboru, ni nikoli zaigral v Severni Ameriki.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1980, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, in svetovnem prvenstvu 1981, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 30
| 5
| 2
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 13
| 13
| 26
|
| 21
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 33
| 11
| 15
| 26
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 7
| 10
| 17
|
| 28
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 8
| 13
| 21
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 25
| 4
| 9
| 13
|
| 23
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 4
| 5
| 9
|
| 14
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 7
| 10
| 17
|
| 22
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 8
| 12
| 20
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 6
| 9
| 15
|
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 28
| 9
| 7
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 4
| 11
| 15
|
| 16
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 36
| 9
| 9
| 18
|
| 22
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Sparta Sarpsborg
| Norveška liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 468
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1977
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Sparta Sarpsborg